Les élections sénatoriales belges ont lieu le 27 mai 1900. Elles visent à renouveler la composition du Sénat.

Notes et références 

Belgique
Sénatoriales, 1900
1900 en Belgique
Mai 1900
Sénat (Belgique)